Sorella del granduca di Lituania e re di Polonia Ladislao II Jagellone, divenne dal 1388 moglie di Giovanni e da questo matrimonio la coppia ebbe tre figli:
 Giovanni;
 Edvige, divenuta suora;
 Agnese, moglie del duca Ottone II di Pomerania.

Note 

Gediminidi